|-
| 143101 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143102 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143103 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143104 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143105 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143106 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143107 - ||  || 5 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143108 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143109 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143110 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143111 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143112 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143113 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143114 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143115 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143116 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143117 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143118 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143119 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143120 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143121 - ||  || 5 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143122 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143123 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143124 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143125 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143126 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143127 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143128 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143129 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143130 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143131 - ||  || 7 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143132 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143133 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143134 - ||  || 8 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143135 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143136 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143137 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143138 - ||  || 7 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143139 - ||  || 7 decembrie 2002 ||  || , 
|-
| 143140 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143141 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143142 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143143 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143144 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143145 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143146 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143147 - ||  || 8 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143148 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143149 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143150 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143151 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143152 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143153 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143154 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143155 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143156 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143157 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143158 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143159 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143160 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143161 - ||  || 8 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 143162 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143163 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143164 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143165 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143166 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143167 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143168 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143169 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143170 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143171 - ||  || 12 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143172 - ||  || 10 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 143173 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143174 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143175 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143176 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143177 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143178 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143179 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143180 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143181 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143182 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143183 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143184 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143185 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143186 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143187 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143188 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143189 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143190 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143191 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143192 - ||  || 13 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143193 - ||  || 13 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143194 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 143195 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143196 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143197 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143198 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143199 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 143200 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-